El extraño viaje, film diretto da Fernando Fernán Gómez (1964)
 El extraño viaje, album dei Fangoria (2006)